Txagatai Khan, kan mongol, primer kan del territori al que va donar el nom (el kanat de Txagatai).
 Kanat de Txagatai, kanat mongol de l'Àsia Central.
 Llengua txagatai, llengua de l'Àsia Central.
 Gent de Txagatai, grup de persones.